Богдан Хальчак (, род. 1959) — польский историк украинского происхождения, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей истории и политической мысли Института политологии Зеленогурского университета. Вице-президент Украинского исторического общества в Польше.

Научная деятельность 
Занимается изучением политической истории Центрально-Восточной Европы в XIX и XX веках, историей политической мысли, преподаванием исторической науки.
В центре его научных интересов является история украинского меньшинства в Польше и Словакии в XX веке.

Участник научных конференций в Польше, Словакии, Чехии, США, Канаде и на Украине.

Автор 160 научных и научно-популярных публикаций. Автор исторических публикаций в «Нашем слове».

Библиография 
 Halczak B. Publicystyka narodowo — demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej / Bohdan Halczak. — Zielona Góra: Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. — 222 s.
 Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989 / Roman Drozd, Bohdan Halczak. Zielona Góra, Słupsk: Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, 2010. 207 s. ; 21 cm. ISBN978-83-60389-11-X (совместно с Романом Дроздом)
 Дрозд Г., Гальчак Бы. История украинцев в Польше в 1921-1989 гг. / Роман Дрозд, Богдан Гальчак Ирина Мусиенко; пер. с пол. И. Мусиенко. 3-е изд., испр., допол. — Харьков: Золотые страницы, 2013. — 272 с.
 Halczak B. Tożsamość narodowa Łemków / Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Zjednoczenie Łemków, Gorlice 2013 r. (совместно со Стефаном Дудрою)
 Halczak B. Problemy tożsamości narodowej Łemków / Bohdan Halczak // Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Andrzej Ksenicz, Jerzy Starzyński . — Legnica — Zielona Góra : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca «Kyczera», 2007 — s. 41-55 .
 Halczak B. Łemkowskie miejsce we wszechświecie. Refleksje o położeniu Łemków na przełomie XX i XXI wieku / Bohdan Halczak // W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigeľ. Tom IV, cz. 1 . — Słupsk — Zielona Góra: [b. w.], 2012 — s. 119-133 .
 Halczak B. Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa (соредактор сборника научных трудов)
 Halczak B. Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności / B. Halczak. — Warszawa: Wydawca Tyrsa, 2014.

Примечания

Литература 
 Publikacje B. Halczaka w BN
 B. Halczak. Wysiedlenia mieszkańców Zielonej Góry w 1950 r.. „Studia Zielonogórskie”. Nr 12, s. 131-146, 2006.

Учёные Польши
Доктора истории